Bittlmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bittlmayer (1952–1977), deutscher Fußballspieler
 Hubert Bittlmayer (* 1964), deutscher Ministerialbeamter